«Беспризорный спортсмен» — советский короткометражный художественный фильм-комедия. Фильм сохранился не полностью.

Сюжет 
Телеграфный служащий, чтобы не отставать от любимой девушки-спортсменки, тоже решил заняться спортом…

В ролях 
 Лев Константиновский — телеграфист Гавриил Сироткин
 Л. Ефремова — девушка Леля
 Владислав Тарасов — спортинструктор Чугунов
 Александр Чистяков

Отзывы

Технические данные 
 Чёрно-белый, немой. 6 частей, 1463 метра. Сохранился без 2-й, 3-й и 4-й частей.
 Премьера: 28 июня 1926 года

Ссылки 
Советские художественные фильмы. Аннотированный каталог. Том 1. Немые фильмы (1918—1935) /Сост. Н. Глаголева и др., ред. А. Мачерет (руководитель) и др.—М.: «Искусство», 1961, стр. 122

Утерянные фильмы СССР
Немые кинокомедии
Чёрно-белые фильмы 1920-х годов
Чёрно-белые кинокомедии
Утерянные кинокомедии
Фильмы СССР 1926 года
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1926 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Немые фильмы СССР
Короткометражные фильмы СССР
Фильмы о спорте СССР
Фильмы о спортсменках